Ронкони () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Ронкони, Амато (1226—1292) — итальянский францисканец-мирянин, святой.
 Ронкони, Доменико (1772—1839) — итальянский певец (тенор) и музыкальный педагог. Его дети:
 Ронкони, Джорджо (1810—1890) — итальянский певец (баритон) и музыкальный педагог.
 Ронкони, Феличе (1811(?)—1875) — итальянский певец (бас-баритон) и музыкальный педагог.
 Ронкони, Себастьяно (1814—1900) — итальянский певец (баритон) и музыкальный педагог.
 Ронкони, Лука (1933—2015) — итальянский театральный актёр и режиссёр.